Bilbo Bisagin (tudi Bilbo Bogataj; v izvirniku Bilbo Baggins) je namišljena oseba iz Tolkienove mitologije. Nastopa predvsem v Hobitu, deloma pa tudi v trilogiji Gospodar prstanov.

Bilbo je hobit, ki živi na Šajerskem. Je miroljuben in ne mara pustolovščin. Nekoč ga obiščejo Gandalf in škratje ter mu rečejo naj gre z njimi zmaju ukrast zaklad. Bilbo gre le nerad z njimi, a na tem potovanju si pridobi bogastvo in ljubezen do pustolovščin, zato ga imajo v domačem kraju za čudaka. Na potovanju Gollumu ukrade Prstan, ki ga kasneje preda svojemu nečaku Frodu.

V Jacksonovih filmih Gospodar prstanov ga je upodobil Ian Holm.

Bilbov rodovnik

Hobiti

de:Figuren in Tolkiens Welt#Bilbo Beutlin
simple:Middle-earth characters#Bilbo Baggins